Bralon Taplin (1992-),  athlète grenadien, spécialiste du 400 mètres
 Mary-Ellen B. Taplin (1962-), chercheuse oncologue américaine